Rosemont kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rosemont (Californië)
Rosemont (Illinois)
Rosemont (Maryland)
Rosemont (Pennsylvania)

of naar:

Rosemont (film), een dramafilm uit 2015 onder regie van Daniel Petrie jr.
Rosemont (metrostation) van de metro van Montreal